Lluís Maria Xirinacs(1932-2007), homme politique catalan,
 Olga Xirinacs (1936-), femme de lettres espagnole.